Кетме́нь — різновид мотики, уживаний у Середній Азії для сапання, підгортання посівів, а також для копання та очищання ариків і каналів
 Кетмень — село, Уйгурський район, Жетисуська область, Казахстан
 Кетмень — гірський хребет у складі системи Тянь-Шань

Примітки